Koigi se poate referi la:

Diviziuni administrative
Koigi, comună (vald) în Județul Järva, Estonia

Localități
Koigi, reședința comunei Koigi